Julbach, une commune allemande de Bavière.
 Julbach, une commune autrichienne (Haute-Autriche).